Сигил Бафомета ( ) — сатанинский сигил, официальный символ Церкви Сатаны. Являет собой перевёрнутую пентаграмму с вписанной в неё головой козла или овна (так называемого «Козла Мендеса»). В кольцо вокруг пентаграммы, напротив каждого луча звезды, вписано имя «Левиафан» (). Церковью Сатаны Козёл Мендеса () описывается как символ, наиболее близкий к тёмной силе, а «Левиафан», имя которого предоставлено на иврите, является воплощением «дракона бездны» — аналогом древнегреческого символа Уробороса.

История 

Изображение заимствовано из книги  Станисласа де Гуайта 1897 года, и в оригинале имело слова «Samael Lilith» между лучами пентаграммы.

Этот символ с таким названием впервые был опубликован в декабре 1969 года, в «Сатанинской библии», где его разместили на обложке и на первой странице раздела с описанием сатанинского ритуала. Именно в этой книге этот знак был впервые назван «знаком Бафомета». Эта версия была нарисована ЛаВеем и подписана «Хьюго Зорилья» (псевдоним, который ЛаВей использовал в некоторых своих работах). Этот вариант знака использовался в дальнейшем Церковью Сатаны при создании медальонов членов организации, и стал их стандартным логотипом. Более величественно «Сигил Бафомета» — он стал называться в книге «Сатанинские ритуалы», вышедшей в 1972 году.

В 1981 году «Церковь Сатаны» подала заявку на регистрацию торговой марки — изображающей «Сигил Бафомета» и название «Церковь Сатаны». Таким образом «Церковь Сатаны» имеет полное право помещать знак ® рядом с данным символом и собственным названием, причём законом запрещается также использовать похожие названия и изображения, которые могут навредить торговой марке.

Вариации символа 
Существует также вариант сигила Бафомета на фоне радужного флага, использующийся ЛГБТ-членами Церкви Сатаны.

См. также 
 Бафомет
 Крест святого Петра
 Сатанизм Лавея

Примечания

Ссылки 
 История происхождения Печати Бафомета и её использование в Церкви Сатаны

Левиафан
Религиозные символы
Сатанизм